Сергей Шварц:
 Шварц, Сергей Александрович (1895—1942) — первый председатель Новосибирского облисполкома (1937).
 Шварц, Сергей Павлович (1830—1905) — военный деятель, адмирал военно-морского флота Российской империи.
 Шварц, Сергей Соломонович (1896—1940) — советский хозяйственный деятель, чекист.